Kořenovka může být:
 kořenová čistírna odpadních vod – zkrácené označení pro čističku vody využívající živé rostliny

rostlinní škůdci
 červec kořenový (Rhizoecus falcifer) – také označovaný jako pravá kořenovka
 pěstitelské označení pro některé červce rodu Eriococcus

podobné termíny
 kořenatka – Phaeocollybiam rod stopkovýtrusých hub
 kořenitka – Rhizina, rod vřeckovýtrusých hub
 kořenovec – Rhizopogon, rod stopkovýtrusých podzemních hub